Schiffner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schiffner (1792–1873), deutscher Lexikograf
 Carl Schiffner (1865–1945), deutscher Hüttenkundler und Hochschullehrer
 Dirk Schiffner (* 1968), deutscher Radsportler
 Ernst G. Schiffner (1903–1980), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Fritz Schiffner (1910–1988), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Gerhard Schiffner (1905–1975), deutscher Maler und Grafiker
 Herbert Schiffner, österreichischer Skispringer 
 Heinrich Schiffner (1853–1938), deutscher Orgelbauer in Böhmen
 Ingeborg Schiffner (1924–2012), deutsche Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin
 Jeffrey Schiffner (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Josef Schiffner (* 1930), deutsch-österreichischer Skisportler
 Karl Schiffner (* 1960), österreichischer Sommelier
 Markus Schiffner (* 1992), österreichischer Skispringer
 Michael Schiffner (* 1949), deutscher Radrennfahrer und Sportlicher Leiter
 Richard Schiffner (1881–1953), deutscher Architekt
 Sabine Schiffner (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Stephan Schiffner (* 1968), deutscher Journalist
 Viktor Ferdinand Schiffner (1862–1944), böhmisch-österreichischer Botaniker (Moose)
 Werner Schiffner (1914–1999), deutscher Radrennfahrer und Trainer

Siehe auch:

 Schiefner